Рамазан Хайбулаевич Рамазанов (2 февраля 1966, Буйнакск, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский спортсмен, специализируется по карате кумите, призёр чемпионата СССР.

Спортивная карьера 
Карате начал заниматься в 1981 году в Буйнакске, у тренеров  М. З. Расулова, Г. С. Магомаева, после того как поступил в ВУЗ в Махачкале тренировался под руководством тренера Джамалутдина Асхабов. В 1991 году стал серебряным призёром чемпионата СССР, проиграв в финале Омару Муртузалиеву. Является победителем чемпионата РСФСР и обладателем Кубка СССР.

Спортивные достижения 
 Кубок СССР по карате 1991 — ;
 Чемпионат РСФСР по карате 1991 — ;
 Чемпионат СССР по карате 1991 — ;

Личная жизнь 
В 1983 году окончил среднюю школу № 8 в Буйнакске. В 1991 году окончил Дагестанский государственный университет, экономический факультет. Аварец по национальности.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты СССР
Каратисты России